Landslide (englisch für Erdrutsch) ist:

Film:
 Landslide (1937), britischer Spielfilm von Donovan Pedelty
 Originaltitel von Fluch der Erinnerung (1992), US-amerikanischer Spielfilm von Jean-Claude Lord
 Landslide (2000), US-amerikanischer Spielfilm von Brent Armstrong und William N. Joyce

Musik:
 Landslide (Fleetwood-Mac-Lied), Lied von Fleetwood Mac (1975), siehe auch Fleetwood Mac (Album) #Landslide
 Landslide (Olivia-Newton-John-Lied), Lied von Olivia Newton-John (1982)
 Landslide (Musiker) (Tim Land), britischer Dubstep-Musiker